Barcala puede hacer referencia a:
 Barcala (apellido), apellido toponímico de origen gallego.
 Barcala (Cambre), lugar de la parroquia de Cambre, municipio de Cambre, provincia de La Coruña.
 Barcala (La Baña), parroquia del municipio de La Baña, provincia de La Coruña.
 Barcala (La Estrada), parroquia del municipio de La Estrada, provincia de Pontevedra.
 Comarca de La Barcala, comarca de la provincia de La Coruña.
 La Barcala, lugar de la parroquia de Nós, municipio de Oleiros, provincia de La Coruña.
 Río Barcala, afluente del río Tambre.
 San Juan de Barcala, parroquia del municipio de La Baña, provincia de La Coruña.
 Santa Marina de Barcala, parroquia del municipio de La Estrada, provincia de Pontevedra.